L'édition 2018 du tournoi de tennis de Munich se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Alexander Zverev remporte l'épreuve en simple, Ivan Dodig et Rajeev Ram celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note le forfait du Russe Andrey Rublev. Il est remplacé par Mikhail Kukushkin.

Lauréats 
L'Allemand Alexander Zverev, tenant du titre, remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Philipp Kohlschreiber.

En double, Ivan Dodig et Rajeev Ram décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Nikola Mektić et Alexander Peya. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Munich
 Saison 2018 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Munich
ATP 2018
Tennis en Allemagne en 2018
Tennis en avril 2018
Tennis en mai 2018